Gratus ist der Name folgender Personen:

 Gaius Camonius Gratus, antiker römischer Ringmacher
 Gaius Vettius Gratus Sabinianus, Konsul 221
 Gaius Vettius Gratus Atticus Sabinianus, römischer Konsul 242
 Gratus von Aosta († um 470), heiliggesprochener Bischof von Aosta
 Lucius Iulius Vehilius Gratus Iulianus, römischer Offizier (Kaiserzeit) 
 Valerius Gratus, römischer Statthalter in Judäa
 Vettius Gratus, römischer Konsul 250